Виндерман — фамилия еврейского происхождения.

 Виндерман, Абрам Иосифович (1922 — 2001) — советский шашечный деятель.
 Виндерман, Роман Михайлович (1945—2001) — советский и российский театральный деятель. Заслуженный деятель искусств России.

еврейcкие фамилии